Andrzej Nędza-Kubiniec (ur. 19 czerwca 1991 w Zakopanem) – polski biegacz narciarski, a następnie biathlonista. Olimpijczyk z Pjongczangu.

Jako biegacz narciarski uczestniczył w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy (2009) i mistrzostwach świata juniorów (2011), a po przejściu do biathlonu wystąpił w zimowych igrzyskach olimpijskich (2018), mistrzostwach świata (2017) oraz mistrzostwach Europy seniorów (2014 i 2017) i juniorów (2012).

Wielokrotny medalista mistrzostw Polski w biegach narciarskich (2008 i 2011), a także w biathlonie (2015, 2016 i 2017).

Jest żołnierzem Wojska Polskiego.

Osiągnięcia

Biathlon

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Biegi narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Mistrzostwa Polski

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Szeregowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Urodzeni w 1991